

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Radomno – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Nowe Miasto Lubawskie
 Radomno – osada wsi Dobiesławiec w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Będzino

Zobacz też 
 Radymno